Храм великомученика Димитрия Солунского на Благуше — православный храм в районе Соколиная Гора города Москвы. Относится к Воскресенскому благочинию Московской епархии.

Главный престол освящён в честь святого великомученика Димитрия Солунского, приделы — в честь святителя Петра, митрополита Московского, и в честь Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

История

История района 
Благуша — историческое название местности, располагавшейся на северо-востоке Москвы между Семеновской заставой и селом Измайлово. Название «Благуша» происходит от Благушинской казённой рощи — одной из шести заповедных казённых рощ, учреждённых в XVIII веке.

С первой трети XVIII века на Благуше организуются первые кирпичные заводы, с кирпичными заводами соседствуют многочисленные скотобойни. Глину добывали по обеим сторонам нынешнего Измайловского шоссе поэтому вся территория района была покрыта «ямами и буераками». К середине XIX века число кирпичных заводов на Благуше доходит до сорока.

Благуша, как и прочие городские окраины, активно заселяется выходцами из различных уездов Московской губернии, приезжавших в Москву на заработки. К 1906 году местное население увеличилось в 10 раз по сравнению с 1880-ми годами и составило около 10 000 человек. Открытие фабрик и заводов на Благуше в немалой степени поспособствовало тому, что стала складываться местная инфраструктура, в которой ещё отсутствовал традиционный духовный центр — православный храм. В то время ближайшим храмом был Храм Воскресения Христова на Семёновском кладбище. В нём ежедневно совершалось большое количество отпеваний и панихид, по этой причине малопричтовый клир храма был не в состоянии удовлетворить всех духовных нужд быстро увеличивавшейся паствы.

Строительство храма 
В 1905 году жителями Благуши было возбуждено ходатайство перед Высокопреосвященнейшим Владимиром, митрополитом московским, о назначении к храму на Семеновском кладбище особого причта, который мог бы окормлять благушинских прихожан. Ознакомившись с ситуацией в районе митрополит Владимир принял решение о строительстве здесь нового храма.

В 1896 году Потомственный Почетный Гражданин Димитрий Флорович Ермаков передал Духовному Ведомству около 100 000 рублей на постройку храма в честь своего небесного покровителя — святого великомученика Димитрия Солунского и Святой Праведной Анны (Анна — имя супруги Димитрия Ермакова). Деньги, оставленные по завещанию Димитрия Флоровича Ермакова, были предложены благушенцам в качестве начального капитала на строительство храма. Высокопреосвященнейший Владимир, Митрополит Московский, ныне прославленный Церковью как священномученик, сам направлял и контролировал всю работу по постройке храма, начиная с поиска финансовых средств и земельного участка и кончая освящением главного престола.

Архитектор Н. И. Орлов, к началу 1908 года подготовил план и детальные чертежи. 16 августа 1909 года была осуществлена закладка храма. 20 ноября 1910 года в печатном органе Московской Епархии «Московских Церковных Ведомостях» был опубликован Указ Святейшего Синода, согласно которому при вновь устрояемой Димитриевской церкви был открыт самостоятельный приход с причтом из священника, диакона и псаломщика. К концу 1910 года храм обрел своего первого настоятеля. Им стал 42-летний священник Михаил Преферансов, почти 20 лет прослуживший диаконом в Воскресенской церкви на Семёновском кладбище.

Храм получился большим, он вмещал до 3 000 прихожан. Постройка храма обошлась почти в 164 000 рублей. Большая часть из этих средств была получена по завещанию покойного к тому времени Д. Ф. Ермакова. Всё остальное — пожертвования различных лиц. В храмовом списке жертвователей на 1917 год значилось 173 человека, с различными вкладами, от 1 до 10 тысяч рублей.

29 июня 1911 года митрополит Московский Владимир совершил освящение новосооружённого храма и совершил в нём первую Божественную литургию.

Советский период 
В 1931 году приход был закрыт, а здание храма передано в ведение НКВД, который приспособил его под завод вторичной переработки драгоценных металлов. У храма были снесены кресты, сняты купола, разобраны верхние ярусы колокольни. В алтаре были установлены плавильные печи, а под главным сводом был размещён кислотный цех. По причиненному ущербу от строительных переделок, сносу и уничтожению «ненужных» частей фасадов храм Димитрия Солунскаго на Благуше занял место одного из самых разрушенных храмов Москвы.

В полностью разоренном состоянии, отрезанное от всех городских коммуникаций, здание храма было возвращено Русской Православной Церкви. На фотографиях, сделанных в 2000 году (фото1, фото2), хорошо видно, наскольно сильны были разрушения. 17 ноября 1991 года были совершены освящение крестов и установка их на храме. С этого времени приход храма, возглавляемый протоиереем Сергием Косовым, а затем священником Петром Липатовым, произвёл работы по его возрождению.

Восстановление храма происходило очень быстро. Уже осенью 2001 года на престольный праздник служба стала совершаться на главном пределе.

Происшествия 
В ночь с 27 на 28 июля 2013 года храм был ограблен. Преступники избили и связали сторожа, угрожая ему пистолетом.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Андрей Милкин
 Протоиерей Виктор Сарана
 Иерей Игорь Иванов
 Иерей Александр Дружинин
 Иерей Андрей Кривоногов
 Диакон Алексей Заварнов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Сайт храма
 Исторический очерк по постройке Храма Димитрия Солунского (.DOC-файл)
 Храм Димитрия Солунского на Благуше на sobory.ru
 Храм Димитрия Солунского на Благуше на russian-church.ru

Храмы, построенные в 1911 году в Москве
Соколиная Гора
Храмы Воскресенского благочиния
Москва
Москва